Nazwy pochodzące od św. Huberta
 Saint-Hubert
 Chauvency-Saint-Hubert
 Moulins-Saint-Hubert
 Saint-Hubert (dzielnica)